Sean Keenan kan verwijzen naar: 

Sean Keenan (acteur), een Australische acteur
Seán Keenan, een Ierse republikein uit Derry, Noord-Ierland.